

Geografia

Austria 
 Sulzberg – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Sulzberg – dzielnica gminy Seeg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Sulzberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu